Come Out and Play может означать:

 «Come Out and Play» — второй сингл (после I’ll Be Waiting) американской панк-рок группы The Offspring, седьмой трек в альбоме Smash.
 «Come Out and Play» — песня американской певицы Билли Айлиш.
 Come Out and Play — четвёртый альбом американской хеви-метал группы Twisted Sister, выпущенный лейблом Atlantic Records 9 ноября 1985 года.
 Come Out and Play — 11-й студийный альбом британской певицы Ким Уайлд.
 Недетские игры () — мексиканский фильм ужасов 2012 года.